Plaats in Indonesië
 Pajang (Benda), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pajang (Laweyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
Anders
 Koninkrijk Pajang, een voormalig koninkrijk die op Java opkwamen (1568-1586)